Лесные соколы () — род птиц из семейства соколиных.

Ареал 
Обитают в Северной, Центральной и Южной Америках: от севера Мексики вплоть до северной Аргентины.

Описание сведения 
Приспособлены к полёту не на открытом пространстве, а в лесах. У них короткие крылья, длинные хвосты и очень острый слух.

Размеры средние. 

Хищники, ловят птиц, млекопитающих и рептилий. Охотятся поджидая добычу в засаде, преследуя (как в полёте, так и пешком) на небольшой дистанции.

Виды 
В состав рода включают семь видов:

Примечания

Литература 
 Bierregaard R. O. (1994) Species accounts - Genus Micrastur. In: Del Hojo J, Elliott A, Sargatal J (eds), Handbook of the Birds of the World, Volume 2, pp. 252—254. Barcelone : Lynx Edicions.
 

Лесные соколы
Роды птиц